Kandelgraben ist ein Gewässername:

 Kandelgraben (Bruchgraben), rechter Zufluss des hier auch Bruchgraben genannten Ranschgrabens im Naturschutzgebiet Lehenbruch, Gemeinde Böhl-Iggelheim, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz; linker Abzweig des Speyerbachs vor dem Holiday Park von Haßloch
 Kandelgraben (Klingbach), rechter Teilungsarm des Klingbachs vor Billigheim-Ingenheim, Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 Kandelgraben (Ranschbach), rechter Zufluss des Ranschgrabens bei Böhl-Iggelheim, Rhein-Pfalz-Kreis und linker Abzweig des Speyerbachs bei Bruchhof, Ortsgemeinde Haßloch, Landkreis Dürkheim, beide Orte in Rheinland-Pfalz
 Kandelgraben (Steinach), rechter Zufluss der Steinach (zur Aisch) in Gutenstetten, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern

Siehe auch:
 Kandelbach